Анабасообразные, или лабиринтообразные , — отряд пресноводных лучепёрых рыб. В состав отряда включают или 252 вида, или 207 видов. Представители отряда встречаются в Азии и Африке, а некоторые виды представлены в Соединенных Штатах Америки.

Эти рыбы характеризуются наличием зубов на парасфеноиде. Змееголовых и ползуновидных объединяет наличие лабиринтового органа, который является дополнительным органом воздушного дыхания.

Многие виды популярны в качестве аквариумных рыб — наиболее известны среди них петушки и несколько видов гурами. Помимо того, что они являются аквариумными рыбками, Anabantiformes (такие, как обыкновенные гурами) также употребляются в пищу.

Классификация

Филогения 
Ниже показаны филогенетические отношения между семействами Anabantiformes по Collins et al. (2015):

Таксономия 
Ниже приведен таксономический список современных Anabantiformes на уровне родов:
 Отряд Anabantiformes
 Подотряд Nandoidei
 Семейство 
 
 Семейство 
 
 
 Семейство 
 
 
 
 Подотряд 
 Семейство 
 
 Семейство 
 
 
 Подотряд 
 Семейство 
 
 
 
 
 Семейство 
 
 Семейство 
 Подсемейство Belontiinae
 
 Подсемейство Osphroneminae
 
 Подсемейство Luciocephalinae
 
 
 
 
 Подсемейство Macropodusinae

Примечания 

 
Отряды лучепёрых рыб